Stammham ist der Name folgender Orte in Bayern:

 Stammham (am Inn), Gemeinde im Landkreis Altötting
 Stammham (bei Ingolstadt), Gemeinde im Landkreis Eichstätt
 Stammham (Moosinning), Ortsteil der Gemeinde Moosinning, Landkreis Erding, Bayern

Siehe auch:
 Stammheim